Wiberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Koren-Wiberg (1870–1945), norwegischer Kulturhistoriker und Künstler
 David Wiberg (* 1973), schwedischer Künstler, Illustrator und Schauspieler (Komiker)
 Egon Wiberg (1901–1976), deutscher Chemiker
 Gunnar Wiberg (1902–1988), schwedischer Orthopäde
 Harald Wiberg (1908–1986), schwedischer Illustrator
 Johanna Wiberg (* 1983), schwedische Handballspielerin 
 Kenneth B. Wiberg (* 1927), US-amerikanischer Chemiker
 Martin Wiberg (1826–1905), schwedischer Erfinder
 Nils Wiberg (1934–2007), deutscher Chemiker
 Pernilla Wiberg (* 1970), schwedische Skirennläuferin

sowie der fiktiven Figur
 Willi Wiberg aus der schwedischen Kinderbuchreihe von Gunilla Bergström

sowie des österreichischen Unternehmens
 Wiberg (Unternehmen), österreichischer Produzent von Gewürzen

Siehe auch:
 Viberg